Alsted (parochie, Morsø), Deense parochie (gemeente Morsø)
Alsted (parochie, Sorø), Deense parochie (gemeente Sorø)

Personen met de achternaam Alsted
Johann Heinrich Alsted